Lisca je lahko:

Lisca (580 mnm), hrib vzhodno od Laškega nad zaselkom Ojstro
Lisca, gora v Posavju, severno od Sevnice; ima dva vrhova: Lisca  (948 mnm) in Mala Lisca (934 mnm)

 LISCA d.d. modna oblačila Sevnica
 Planinsko društvo Lisca